Betscheuma är ett släkte av mångfotingar. Betscheuma ingår i familjen Pygmaeosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Betscheuma